Кошава може бити:
 Кошава, ветар
 , село у Видинској области, Бугарска
 Кошава (Тимиш), насеље у округу Тимиш, Румунија
 Кошава (филм), филм из 1974.
 ТВ Кошава, ТВ канал
 Радио Кошава, радио-станица

Види још 
 Кошава-2, двоседа једрилица
 Ветропарк Кошава 1, ветропарк у Јужнобанатском управном округу, Србија